21-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 21-я параллель северной широты
 21-я параллель южной широты

См. также 
 21-й меридиан восточной долготы
 21-й меридиан западной долготы